Венера — богиня давньоримського пантеону
 Венера — планета, друга за відстанню від Сонця у нашій зоряній системі
 Венера — символ (♀) на позначення планети Венери та ряду інших понять
 «Венера» — серія радянських автоматичних міжпланетних космічних апаратів для вивчення планети Венера та космічного простору
 «Проєкт «Венера»» — технократичний проєкт суспільного ладу
 Венера Мілоська — давньогрецька мармурова статуя богині Афродіти
 Палеолітична Венера — первісні статуетки, які виготовляли давні люди:
 Венера Брассемпуйська
 Венера Вестоницька
 Венера Вілендорфська
 Венера з Берехат-Рама
 Венера з Тан-Тана
 Венера з Холе-Фельс
 Венера Лоссельська
 Венера з Мораван над Вагом
 Венера Леспюгська
 «Венера в хутрі» — повість австрійського письменника Леопольда фон Захера-Мазоха
 «Венера-експрес» — космічний апарат Європейського космічного агентства, для вивчення планети Венера
 Венера Мілоська — статуя Афродіти невідомого автора (бл. 150 р. до н. е.)
 Венеричні захворювання — група інфекційних хвороб, які передаються переважно статевим шляхом
 Венерина мухоловка — вид хижих рослин роду діонея родини Росичкових (Droseraceae)
 Венера у картинах художників:
 «Народження Венери» — картина італійського художника Сандро Боттічеллі
 «Народження Венери» — картина французького художника Вільяма Бугро
 «Народження Венери» — картина французького художника Олександра Кабанеля
 «Народження Венери» — картини французького художника Франсуа Буше, що були написані у 1740 та 1750 роках
 «Народження Венери» — картина французького художника Домініка Енгре
 «Народження Венери» — картини французького художника Оделона Редона
 «Народження Венери» — картина французького художника 
 «Venus verticordia» — картина англійського художника Данте Росетті
 «Венера заснула» — картина венеціанського художника Джорджоне, написана ним незадовго до смерті, у 1510 році
 «Російська Венера» — картина російського художника Бориса Кустодієва

 Венера — жіноче ім'я
 Вінус Вільямс — американська тенісистка, старша сестра Серени Вільямс

Венера — село, Мінська область, Логойський район

Венера — селище, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Венера — селище, Інсарський район, Мордовія

Венера — назва села Відрадне Джанкойського району АР Крим до 1945 року